Malili est en Indonésie :
 Un fleuve dans le centre de l'île de Sulawesi ;
 Une ville ;
 Un système lacustre traversé par la Malili, les Lacs de Malili.